ТЭ́ФИ — российская национальная телевизионная премия за высшие достижения в области телевизионных искусств. Учреждена фондом «Академия Российского Телевидения» . Премия должна была стать российским аналогом американской телевизионной премии «Эмми».

Для участия в конкурсе «ТЭФИ—2004» принимались работы, произведённые и впервые вышедшие в эфир на территории России в период с  по .

Церемония 
Десятая церемония награждения проводилась в два этапа. Награждение победителей в 15 «внеэкранных» номинациях состоялось . Ведущими этого этапа церемонии стали Андрей Максимков, Юрий Владовский и Василий Сазонов.  был проведён второй этап награждения в оставшихся 22 номинациях, а также вручены два специальных приза Академии Российского телевидения. Местом проведения обоих этапов церемонии стал Государственный центральный концертный зал «Россия». Телевизионная версия второго этапа церемонии награждения была подготовлена телекомпанией «ВИD» и показана в эфире телеканалом «НТВ».

Победители и финалисты

Примечания

Ссылки 
 .
 .
 .

Церемонии вручения премии «ТЭФИ»
Телевизионные премии 2004 года
2004 год в Москве
Сентябрь 2004 года
События 23 сентября
События 24 сентября